Кубок Ліхтенштейну з футболу 2016–2017 — 72-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ліхтенштейні. Титул здобув Вадуц.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|17 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|23 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|24 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|7 вересня 2016

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|27 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|28 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|4 жовтня 2016

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|25 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|26 жовтня 2016

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|5 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|11 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Ліхтенштейну на soccerway 

2016/17
Ліхтенштейн
Ліхтенштейн